Bei den World Games 2017 wurde vom 27. bis 30. Juli 2017 insgesamt ein Wettbewerb im Lacrosse durchgeführt.

Ergebnisse

Vorrunde

Resultate

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Lacrosse
2017
Sportveranstaltung in Breslau